Niemcy:
 Wickede – dzielnica Dortmundu
 Wickede (Ruhr) – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Soest

Osoby:
 Wolf Heinrich Wickedé – niemiecki dyplomata

Inne:
 Wickede – ród